San Colomano (o San Colman o San Kolman o San Koloman) può riferirsi a:

 San Colomano di Kilroot, abate e vescovo; celebrato il 17 ottobre;
 San Colomano di Cloyne († 604), poeta irlandese (Cork), che si fece monaco e divenne vescovo di Cloyne; celebrato il 24 novembre;
 San Coloman Elo († 610), abate, fondatore dei monasteri di Lynally e Muckamore, celebrato il 26 settembre;
 San Colomano di Senboth-Fola († 632), abate irlandese, celebrato il 27 ottobre;
 San Colomano di Kilmacduagh († 632), abate e vescovo irlandese, celebrato il 29 ottobre;
 San Colomano di Armagh (VI secolo), monaco irlandese, celebrato il 5 marzo;
 San Colman Mc O'Laoighse (VI secolo), abate irlandese a Oughval, celebrato il 15 maggio;
 San Colman McRoi († 510 circa), abate e vescovo irlandese a Druin More (Dromore) vicino a Dublino, celebrato il 7 giugno;
 San Colomano di Glendalough († 659), monaco irlandese che divenne abate di Glendalough; celebrato il 12 dicembre;
 San Colomano di Lindisfarne († 675), monaco irlandese che divenne abate a Lindisfarne e vescovo di Durham; celebrato il 19 febbraio;
 San Colomano di Würzburg († 689), sacerdote irlandese, recatosi in Germania come missionario e martirizzato a Würzburg; celebrato l'8 luglio;
 San Colomano di Scozia († 1010), vescovo nelle isole Orcadi, celebrato il 6 giugno;
 San Colomano di Stockerau († 1012), pellegrino irlandese che, mentre si recava in Terra Santa, presso Stockerau fu scambiato per una spia ed impiccato; celebrato il 17 luglio;
 San Colomano di Ungvar († 1510), monaco ungherese, celebrato il 28 giugno.

Note

Fonti 
Mario Sgarbossa, I Santi e i Beati della Chiesa d'Occidente e d'Oriente, II edizione, Edizioni Paoline, Milano, 2000, ISBN 88-315-1585-3
 Santi, beati e testimoni